Universiteit Gent
 Rijksuniversiteit Groningen
 universele generalisatie, een afleidingsregel in de predicatenlogica
 microgram, slordige weergave van μg
 Universele Grammatica

Ug of ug kan verwijzen naar:
IZj, soms "vertaald" vanuit het Cyrillische schrift in Ug
Oeigoers (ISO-taalcode ug)

.ug is het top-level-domein van Oeganda